В одиночному розряді тенісного турніру Puerto Rico Open 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Жулі Алар здобула титул, у фіналі перемігши Аманду Кетцер 7–5, 7–5.

Сіяні гравчині 

  Джиджі Фернандес (чвертьфінал)
  Жулі Алар (переможниця)
  Сабін Аппельманс (півфінал)
  Марі П'єрс (півфінал)

 Барбара Ріттнер (чвертьфінал)
 Сьюзен Слоун-Лунді (чвертьфінал)
 Флоренсія Лабат (2-ге коло)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Puerto Rico Open